Руня:

 Руня — село в Болгарии. Находится в Габровской области, входит в общину Дряново.
 Руня — село в Тячевском районе Закарпатской области Украины.